Selva steht für:

 Selva (Katalonien), Landkreis in Katalonien
 Selva (Santiago del Estero), Stadt in Argentinien
 Selva (Mallorca), Gemeindebezirk auf Mallorca
 Selva, Fraktion von Tujetsch, Kanton Graubünden, Schweiz
 Selva, Maiensäss von Poschiavo, Kanton Graubünden, Schweiz
 Selva di Cadore, Gemeinde in der Provinz Belluno, Italien
 Selva di Progno, Gemeinde in der Provinz Verona, Italien
 Selva alta, Klimaregionen in Peru, siehe Rupa-Rupa
 Selva baja, Klimaregionen in Peru, siehe Omagua (Regenwald)
 Selva dei Molini, italienischer Name von Mühlwald, Gemeinde in Südtirol
 Selva di Val Gardena, italienischer Name von Wolkenstein in Gröden, Gemeinde in Südtirol
 La Selva, okzitanischer Name von La Selve (Aveyron), Gemeinde im Département Aveyron, Frankreich
 La Selva de Mar, Gemeinde in der Provinz Girona, Katalonien
 La Selva Biological Station, Forschungsstation in Costa Rica

Selva ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Selva (* 1976), san-marinesischer Fußballspieler
 Anita La Selva, kanadische Schauspielerin und Tänzerin
 Blanche Selva (1884–1942), französische Pianistin, Musikwissenschaftlerin, Komponistin und Musikpädagogin
 Gian Antonio Selva (1751–1819), italienischer Architekt
 Gustavo Selva († 2015), italienischer Politiker
 José Selva e Amaral (1886–1956), italienischer Geistlicher, Prälat von Registro do Araguaia in Brasilien
 Maya Selva, honduranisch-französische Zigarrenproduzentin
 Paul J. Selva, US-amerikanischer General
 Silvestre Selva Sacasa, nicaraguanischer Politiker, Director Supremo 1845
 Vincent La Selva (1929–2017), US-amerikanischer Dirigent und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Silva